Puchar Karpat kobiet w skokach narciarskich sezon 2013/2014 – pierwszy w historii sezon cyklu Pucharu Karpat w skokach narciarskich kobiet. Rozpoczął się 21 września 2013 roku w Szczyrku, a zakończył 20 lutego 2014 roku w Râșnovie (początkowo miał zakończyć się 7 marca 2014 roku w Zakopanem, jednak konkurs ten został odwołany).

Cykl Pucharu Karpat utworzono latem 2013 roku, a przy jego tworzeniu wzorowano się na cyklu Alpen Cup. Do udziału w nim dopuszczono przedstawicieli 10 krajów: Bułgarii, Czech, Kazachstanu, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. W każdym z konkursów poszczególne kraje mogły wystawić maksymalnie 15 zawodniczek, a gospodarze zawodów dodatkowo kolejnych 5 (razem 20 osób), których wiek, liczony w sposób rocznikowy, nie mógł przekraczać 20 lat. Kalendarz całego sezonu dzielił się na dwa okresy (periody): letni (w którym przed ustaleniem ostatecznego kalendarza planowano rozegrać łącznie 4 konkursy) i zimowy (w którym przed ustaleniem ostatecznego kalendarza planowano rozegrać łącznie 8 konkursów). Zawody rozgrywane miały być na skoczniach, których punkt konstrukcyjny mieścił się w przedziale od 60 do 100 metrów.

Cały cykl w sezonie 2013/2014 zwyciężyła Rumunka Carina Militaru, która wyprzedziła swoją rodaczkę Dianę Trâmbițaș i Polkę Magdalenę Pałasz. W sumie punkty do klasyfikacji generalnej zdobyło 19 zawodniczek z 5 krajów (Rumunia – 7 skoczkiń, Polska – 6, Rosja – 3, Kazachstan – 2, Węgry – 1).

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Zobacz też 
 Puchar Karpat mężczyzn w skokach narciarskich 2013/2014

Uwagi

Przypisy 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2014
2013 w polskim sporcie
2014 w Rumunii
Zawody sportowe w Szczyrku